La Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012 è stato il 34º campionato italiano di calcio per questa categoria. Il campionato è iniziato ufficialmente il 4 settembre 2011. Cinque le soste: il 25 dicembre ed il 1º gennaio 2012 per le festività natalizie, il 19 febbraio, l'8 aprile per le festività pasquali. L'orario delle gare, esclusi anticipi e posticipi, è stato il seguente: dal 4 settembre alle ore 15:00, dal 30 ottobre alle ore 14:30, dal 25 marzo nuovamente alle 15:00, mentre le gare di play-off e play-out si sono disputate alle 15:00 e alle 16:00. Il campionato si è concluso il 6 maggio 2012.

I calendari sono stati stilati (insieme a quelli della Prima Divisione) in una cerimonia ufficiale presso Palazzo Vecchio, a Firenze, venerdì 12 agosto 2011 con diretta su Rai Sport 1. Sono programmati cinque turni infrasettimanali nel girone A e ben nove nel girone B.

Stagione

Aggiornamenti
Nonostante la riduzione del numero di retrocessioni nell'edizione precedente, che avrebbe permesso il ripristino del vecchio format a 54 squadre dopo una stagione eccezionalmente a 49, la Lega Pro ha scelto di ridurre l'organico del torneo attraverso un blocco parziale dei ripescaggi: è stata ripescata una sola società (il  vincitore dei play-off di Serie D 2010-2011) a fronte di ben 14 posti vacanti (9 società escluse ed altre 5 ripescate in Prima Divisione). In questo modo le partecipanti si sono ridotte di 13 unità rispetto al format previsto e di 8 rispetto alla stagione precedente. La riduzione a 41 partecipanti consente, per la prima volta, l'articolazione del torneo in due soli gironi, uno da 20 e l'altro da 21 squadre.

A seguito dell'inchiesta scommessopoli, tre neo-retrocesse sono state ripescate il Lega Pro Prima Divisione 2011-2012: ,  e . Inoltre, sempre in Lega Pro Prima divisione, vengono ripescate il , il  e l'.

Il  invece non si iscrive in campionato, partecipando invece al campionato Serie D 2011-2012, cosa che fa anche la  che si iscrive in Eccellenza.

Delle società militanti in Seconda Divisione la stagione scorsa non si iscrivono: , ,  , , , e .

Per far fronte alla carenza di organico viene ripescato il .

Il 20 dicembre 2011 la Neapolis Frattese iscritta nel girone B torna ad assumere la denominazione originaria di Neapolis Mugnano con sede a Mugnano di Napoli e disputa le partite casalinghe allo stadio "Alberto Vallefuoco" di Mugnano.

Formula

Promozioni
Sono promosse in Lega Pro Prima Divisione tre squadre per ciascun girone: le prime due classificate vengono promosse direttamente, mentre la vincitrice dei play-off che riguardano le squadre classificate dal terzo al sesto posto. La 3ª classificata affronta la 6ª e la 4ª gioca contro la 5ª: gara di andata giocata in casa della peggio classificata, in caso di parità di punteggio dopo 180 minuti passa la squadra meglio piazzata. In questo campionato le gare di andata si sono giocate il 20 mentre quelle di ritorno il 27 maggio 2012. Le vincenti si giocano la promozione, con gara di andata sul campo della peggio piazzata in campionato: con risultato di parità si giocano i tempi supplementari, e nel caso in cui il pareggio persista anche al termine di questi, viene promossa la meglio classificata. Le finali play-off si giocano il 3 ed il 10 giugno 2012.

Retrocessioni
In tutto retrocedono in Serie D nove formazioni: le ultime tre di ciascun girone retrocedono direttamente, assieme alle perdenti dei play-out tra la quartultima e la quintultima classificata. Successivamente, le vincitrici dei play-out disputano un ulteriore spareggio finale per decidere l'ultima retrocessione.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2012-2013 e Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2012-2013.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Pro Patria ha scontato 11 punti di penalizzazione.
Il Savona ha scontato 7 punti di penalizzazione.
Il Montichiari ha scontato 5 punti di penalizzazione.
L'Alessandria ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Treviso ha scontato 2 punti di penalizzazione.

La Virtus Entella è stata poi ammessa in Lega Pro Prima Divisione 2012-2013.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Treviso, San Marino, Cuneo e Pro Patria (19)
 Minor numero di sconfitte: Pro Patria (5)
 Migliore attacco: San Marino (65 gol fatti)
 Miglior difesa: Casale (32 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Treviso (+27)
 Maggior numero di pareggi: Giacomense, Bellaria Igea Marina e Renate (15)
 Minor numero di pareggi: Santarcangelo (6)
 Maggior numero di sconfitte: Sambonifacese e Valenzana (24)
 Minor numero di vittorie: Valenzana (5)
 Peggiore attacco: Valenzana (28 gol fatti)
 Peggior difesa: Sambonifacese (80 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Sambonifacese (-43)
 Miglior serie positiva: Pro Patria (16 risultati utili consecutivi, dalla 22ª alla 38ª giornata)
Partite
 Più gol (8): 
Virtus Entella - Rimini 6-2
 PMaggiore scarto di gol: Treviso - Sambonifacese 6-0 e Casale - Valenzana 6-0 (6)
 Maggior numero di reti segnate in una giornata: 42 (38ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2012-2013 e Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2012-2013.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2012-2013.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Fano ha scontato 4 punti di penalizzazione.
L'Ebolitana ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Melfi ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Giulianova ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Neapolis ha scontato 2 punti di penalizzazione.
L'Isola Liri ha scontato 2 punti di penalizzazione.
L'Aversa Normanna ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Campobasso ha scontato 1 punto di penalizzazione.
La Vibonese ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Perugia (26)
 Minor numero di sconfitte: Catanzaro (3)
 Migliore attacco: Gavorrano (69 gol fatti)
 Miglior difesa: Vigor Lamezia (27 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Catanzaro (+37)
 Maggior numero di pareggi: Milazzo (17)
 Minor numero di pareggi: Celano (4)
 Minor numero di vittorie: Ebolitana e Celano (7)
 Maggior numero di sconfitte: Celano (29)
 Peggiore attacco: Celano (32 gol fatti)
 Peggior difesa: Celano (75 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Celano (-44)
 Miglior serie positiva: Catanzaro (22 risultati utili consecutivi, dalla 19ª alla 42ª giornata)
Partite
 Più gol (8): 
Celano - Vibonese 3-5 (8)
 Maggiore scarto di gol (5): 
Ebolitana - Gavorrano 1-6
Catanzaro - Isola Liri 5-0
Isola Liri - Milazzo 0-5
 Maggior numero di reti segnate in una giornata: 33 (11ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Play-out intergirone

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011